Ayittey ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Ayittey (* 1999), ghanaischer Badmintonspieler
 Sherry Ayittey (* 1948), ghanaische Politikerin, Ministerin für Umwelt, Wissenschaft und Technologie (seit 2008)